Futuro imperfetto è una locuzione che può riferirsi a:
Futuro imperfetto – album musicale del gruppo Punkreas
 Futuro imperfetto – miniserie a fumetti della Marvel Comics di Peter David e George Pérez
 Futuro imperfetto – ottavo episodio della quarta stagione della serie TV Star Trek: The Next Generation